

Anno 
 193 o 193 a.C.

Codici 
 193  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mount Sanglok presso Dušanbe nel Tagikistan

Matematica 
 193 – numero